Dom kan henføre til flere ting
 Dom (retsvæsen) – en dommer fælder dom ved en domstol
 Dom (moral) – bedømmelse, fordømmelse, dømmesyge
 Dom (bjerg) – et bjerg i Schweiz
 -dom – suffiks (fordom, sygdom)
 Dom (film fra 2011) – russisk spillefilm fra 2011 af Oleg Pogodin

DOM kan også betyde en række ting
DOM (stof) – 2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamine
Document Object Model (DOM) – en beskrivelse af et HTML- eller XML-dokument som en træstruktur
Disc on module – flash-lagermedium

Se også
 Domkirke – hovedkirken i et stift (bispedømme)
 DOM-TOM – DOM er Frankrigs oversøiske regioner Régions D'outre-Mer
 -dømme
 Dommedag